La competició d'espasa individual masculina va ser una de les sis proves del programa d'esgrima que es van disputar als Jocs Olímpics de París de 1924. La prova es va disputar entre el 10 i l'11 de juliol de 1924, amb la participació de 67 tiradors procedents de 18 nacions diferents.

Medallistes

Resultats

Primera eliminatòria 
El 10 de juliol es disputen 7 sèries. Els sis primers de cadascuna passen a quarts de final.

Quarts de final 
El 10 de juliol es disputen 4 sèries. Els sis primers de cadascuna passen a semifinals.

Semifinals 
Es disputen l'11 de juliol. Els sis primers de cadascuna passen a la final.

Final 
Es disputa l'11 de juliol.

Referències

Enllaços externs 
 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  Esgrima - París 1924 

Esgrima als Jocs Olímpics d'estiu de 1924